Коурово — название населённых пунктов:

Россия 
 Коурово — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Коурово — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.